

Geografia

Francja 
 Le Mont – gmina
 Le Mont-Dieu – gmina
 Le Mont-Saint-Adrien – gmina
 Le Mont-Saint-Michel – gmina

Kanada 
 Le Mont-Bellevue – dzielnica Sherbrooke

Nowa Kaledonia 
 Le Mont-Dore – miasto

Szwajcaria 
 Le Mont-sur-Lausanne – miasto w kantonie Vaud

Inne 
 Le Mont Ubé – grobowiec neolityczny

Zobacz też 
 Mont
 Quincy-sous-le-Mont
 Saint-Mard-sur-le-Mont
 Saint-Martial-le-Mont
 Thurey-le-Mont
 Tracy-le-Mont
 Villers-sur-le-Mont